Kasionow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Denis Alexandrowitsch Kasionow (* 1987), russischer Eishockeyspieler
Dmitri Alexandrowitsch Kasionow (* 1984), russischer Eishockeyspieler